Le concours e3a-Polytech est un concours organisé en France par le réseau Polytech pour les élèves issus de CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles).
Depuis 2020, il est en très grande partie mutualisé avec le concours commun des instituts nationaux polytechniques (CCINP).

Le concours est une évolution du concours e3a, requise par le départ de l'ENSAM Arts et Métiers.

Voir aussi 
 Concours Geipi Polytech, en admission post-bac par ParcourSup, pour les élèves de terminale en lycée.

Homonymie